Агрономи́ческая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Агрономическая улица — улица во Владимире.
 Агрономическая улица — улица в Екатеринбурге.
В Казани:
Агрономическая улица — улица в историческом центре Казани.
Агрономическая улица — улица в посёлке Малые Клыки Советского района.
 Агрономическая улица — улица в Липецке.
 Агрономическая улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Агрономическая улица — улица в Уфе.

Украина 
 Агрономическая улица — улица в Одессе.
 Агрономическая улица — улица в Харькове.